{| class="infobox" style=""
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Снукерныетурниры
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Players Tour Championship
|-
|align = "center" | Шеффилд, Англия
|-
|align = "center" | 6 — 8 августа 2010
|-
|align = "center" | Академия снукера
|-
| Призовой фонд — £ 50 000
|-
| Победитель — £ 10 000
|-
| Высший брейк — 147 Барри Хокинс
|- 
| Статус — низкорейтинговый
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Финальный матч
|-
| Победитель — Том Форд|-
| Финалист — Джек Лисовски
|-
|}Players Tour Championship 2010/2011 – Этап 3 (официальное название Star Xing Pai Players Tour Championship 2010/2011 – Этап 3 по названию спонсора) — снукерный низкорейтинговый турнир, который пройдет с 6 по 8 августа 2010 года в Академии снукера в Шеффилде, Англия. На турнир заявились 162 игрока, среди них 88 профессионалов из мэйн-тура.

Победителем этапа стал Том Форд, переигравший в финале новичка мэйн-тура — Джека Лисовски со счётом 4:0.

 Призовой фонд и рейтинговые очки 

Чемпион: £ 10 000 (2000 очков) 
Финалист: £ 5 000 (1600 очков) 
Полуфиналисты: £ 2 500 (1280 очков) 
Четвертьфиналисты: £ 1 500 (1000 очков) 
Участники 1/8: £ 1 000 (760 очков) 
Участники 1/16: £ 600 (560 очков) 
Участники 1/32: £ 200 (360 очков)

Призовой фонд: £ 50 000.

 Результаты 

 Все матчи турнира играются до 4-х побед''.

 Предварительная квалификация 

Состоится 24 июля в Шеффилде.

 Раунд 1 
 Гарет Грин 3:4 Роберт Вэйлиант    Дэвид Грэй отказ:П Ли Пэйдж    Сэм Бэйрд 4:0 Джим Бак   Чэнь Чже 4:1 Оливер Браун    Сэмюэл Тислуайт 4''':0 Стивен Ормерод

Раунд 2

Основной турнир

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Финальная часть

Сенчури брейки 

 147, 134, 129, 102 Барри Хокинс
 141, 120, 102 Марк Дэвис
 141 Райан Дэй
 141 Джефф Канди
 140 Шон Мёрфи
 136 Нил Робертсон
 133, 118 Робби Уильямс
 130 Джейми Коуп
 125 Рори Маклауд
 123 Бен Харрисон
 120 Стюарт Бинэм
 118 Джеймс Макбейн
 116 Лиам Хайфилд
 113, 101, 100 Стюарт Петтман
 110 Энди Хикс
 110 Энтони Хэмилтон
 107 Стюарт Каррингтон
 106 Доминик Дэйл
 105 Мартин О'Доннэл
 104, 101 Марк Селби
 103 Мартин Гоулд

Примечания

Ссылки 
 Результаты матчей РТС-3 на top-snooker 

Players Tour Championship
2010 год в снукере